Виланова-де-л’Агуда (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 53,48 км². Население — 235 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 132 км.

Покровителями города считаются Сант Андреу и Маре де Деу дель Росер.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información de l’Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Vilanova de l’Aguda en Google Maps

Населённые пункты Льейды
Муниципалитеты Льейды